1160 км, 1160-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1160 км — пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога, Самарская область. Код 647286
 1160 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога, Донецкая область. Код 487811